Konkurencja Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego podczas XIV Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana w dniach 10 - 13 sierpnia 1948 roku.

Format zawodów 
Konkurencja WKKW składała się z trzech prób : ujeżdżania, próby terenowej i skoków przez przeszkody
Próbę ujeżdżenia należało w normie czasu, która wynosiła 12 minut. Za przekroczenie normy czasu również naliczano punkty karne. Maksymalna liczba punktów wynosiła 400 pkt. Zawodnik musiał uzyskać minimum 200 pkt aby być dopuszczonym do dalszych części konkurencji. Różnica między wynikem maksymalnym a ostatecznym wynikiem to punkty stracone przez zawodnika.
Próba terenowa składała się z 5 faz:
 Odcinek A - 6 km odcinek drogowy (morma czasu 27 min 17 s)
 Odcinek B - 3,5 km odcinek z 12 przeszkodami (norma czasu 5 min 50 s)
 Odcinek C - 15 km odcinek drogowy (norma czasu 68 min 11 s)
 Odcinek D - 8 km odcinek przełajowy z 35 przeszkodami (norma czasu 18 min)
 Odcinek E - 1 km odcinek drogowy (norma czasu 3 min)
Za przekroczenie normy czasu zawodnik uzyskiwał punkty karne w wysokości - 5 pkt za każde rozpoczęte 5 sekund na odcinkach A,C,E 3 punkty za każde rozpoczęte 5 sekund na odcinku B oraz za każde rozpoczęte 10 sekund na odcinku D. Zawodnik mógł zdobyć punkty za zmieszczenie się w limicie (nie dotyczyło to odcinków A,C,E) - 3 punkty za każde rozpoczęte 5 sekund na odcinku B, ale nie więcej niż 36 punktów, oraz 3 punkty za każde rozpoczęte 10 sekund na odcinku D, ale nie więcej niż 72 punkty.
Zawodnik mógł stracić punkty za odmowę skoku lub upadek na przeszkodzie (odcinki nr 2 i 4 ) przy czym
 pierwsza odmowa lub wyłamanie 20 pkt
 druga odmowa lub wyłamanie 40 pkt
 upadek konia i jeźdźca lub tylko jeźdźca na przeszkodzie - 60 pkt
 trzecia odmowa lub wyłamanie - 80 pkt
 czwarta odmowa na tej samej przeszkodzie była równoznaczna z dyskwalifikacją zawodnika.
Skoki przez przeszkody – parkur liczył 12 przeszkód a przejazd musiał być wykonany w tempie 400 m na minutę. Zawodnik otrzymywał punkty karnbe za:
 pierwsze nieposłuszęństwo konia - 10 pkt
 drugie nieposłuszęństwo konia (w całym przejeździe) - 20 pkt
 upadek konia lub jeźdźca - 30 pkt
 zakażdą rozpoczętę sekundę ponad limit czasu - 0,25 pkt
 za trzecie nieposłuszeństwo konia - dyskwalifikacja

Zwycięzcą został zawodnik z najmniejszą liczbą punktów karnych

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948